Osoby o tym nazwisku:
 Kasper Bertoni – rzymskokatolicki biskup, święty
 Tarcisio Bertone – rzymskokatolicki biskup

Inne:
 Bertone – włoskie przedsiębiorstwo